Wuchang (五常) est une ville de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Le district de Wuchang fait partie de l'agglomération de Wuhan, dans la province du Hubei en Chine.